Lavaur ist der Name zweier französischer Gemeinden:

Lavaur (Dordogne) im Département Dordogne
Lavaur (Tarn) im Département Tarn